Empson ist der Familienname folgender Personen:

 Derek Empson (1918–1997), britischer Marineoffizier
 Richard Empson (* um 1450; † 1510), englischer Politiker
 Tameka Empson (* 1977), britische Schauspielerin
 William Empson (1906–1984), britischer Dichter und Literaturkritiker